Гран-при Абу-Даби 2021 года (официально ) — двадцать второй и заключительный этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2021 года, который прошёл с 10 по 12 декабря на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, ОАЭ.

Льюис Хэмилтон с больши отрывом лидировал с первого круга, после спорного решения Майкла Маси дать рестарт гонки на последнем круге, Макс Ферстаппен вышел на первую позицию, выиграв гран при и впервые став чемпионом мира Формулы-1. Мерседес в 8-й раз подряд выиграл кубок конструкторов.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +25…24 °C, трасса +38…27 °C

Квалификация была начата в 17:00 по местному времени 11 декабря. На короткое время она была прервана красным флагом из-за попавшего на трассу элемента безопасности трека.

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:28,644
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Расклады перед гонкой 
Первый раз с 1974 года перед финальной гонкой сезона оба претендента на титул, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, имели равное количество очков (по 369,5). Если оба гонщика набрали бы равное количество очков, что было возможно только если они оба не попали бы в топ 10 или если один из них был бы 9-м а другой 10-м, показав при этом лучший круг, то Ферстаппен стал бы чемпионом; во всех остальных случаях чемпионом должен был стать тот, кто завершит гонку с лучшим результатом.

Это был 30-й раз в истории, когда судьба титула решалась на финальной гонке сезона, 4-й раз в Абу-Даби и впервые с 2016 года.

Гонка также решала судьбу чемпионата конструкторов.

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +24…23 °C, трасса +28…26 °C

Гонка началась 12 декабря 2021 в 17:00 по местному времени (16:00 по московскому времени).
Никита Мазепин не принял участие в гонке из-за положительного теста на COVID-19. На 25-м и 26-м кругах соответственно из-за проблем с машинами Кими Райкконен и Джордж Расселл покинули гонку. На 35-м круге из-за проблем с машиной Антонио Джовинацци сошёл с трассы. На 50-м круге Николас Латифи попал в аварию, вызвав появления машины безопасности. На 56-м круге Серхио Перес покинул гонку из-за проблем с машиной. В конце был дан зелëный флаг и в результате в гонке одержал победу Макс Ферстаппен, обогнав Льюиса Хэмилтона на 5-м повороте финального круга.

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:26,103, поставлен на 39 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Споры после финала гонки

Протесты Mercedes 
Mercedes опротестовал результат гонки по двум причинам: из-за того, что, по их мнению, директор гонки Майкл Маси не следовал правильной процедуре, позволив Ферстаппену обогнать машины отстающие на круг без борьбы и из-за того, что по их мнению Ферстаппен якобы обогнал Хэмилтона за секунды до того, как машина безопасности уехала с трассы и это был нелегальный обгон. Оба протеста были отклонены стюардами после 3 часов размышлений после гонки, и Ферстаппен был официально подтвержден чемпионом мира. Mercedes заявили о своем намерении подать апелляцию в Международный апелляционный суд FIA, ссылаясь на потенциальные нарушения статьи 15 Международного спортивного кодекса и статьи 10 Судебно-дисциплинарного кодекса FIA, при этом команде было дано 96 часoв (4 дня) после завершения гонки, чтобы решить, что они будут делать дальше.

Mercedes объявил о прекращении своего протеста 16 декабря, что сделало Макса Ферстаппена официальным чемпионом мира. Ферстаппен забрал свой чемпионский титул позже в тот же вечер на ежегодном концерте FIA, в то время как Хэмилтон и Вольф отказались забирать трофеи, за второе место в чемпионате пилотов и за чемпионство в чемпионате конструкторов соответственно.

Реакции 
Джордж Расселл назвал решение директора гонки Майкла Маси «неприемлемым». Ландо Норрис сказал, что решение дать зелëный флаг на финальном круге было принято «для телевидения». Бывший чемпион мира Нико Росберг посчитал, что Маси «не следовал правилам».

В статье для Fox Sports Джек Остин заявил, что Формула-1 «спроектировала финал Гран-при, [так], чтобы вызвать у зрителей восторг». Бывший чемпион мира Деймон Хилл сказал, что это «новый вариант ведения правил» со стороны Маси.

Расследование FIA 
15 декабря 2021 года FIA объявила, что расследует ситуацию с автомобилем безопасности с целью выяснить, что произошло, и определить, нужны ли корректировки для процедуры автомобиля безопасности в Формуле-1. В том же заявлении FIA заявила, что недопонимание со стороны команд, пилотов и болельщиков Формулы-1 «омрачит имидж» Чемпионата мира среди пилотов.

Выступая 17 декабря 2021 года, новоизбранный президент FIA Мохаммед бин Сулайем намекнул, что рассматривает возможность внесения изменений, чтобы избежать подобных споров в будущем, и не исключил возможности отстранения Майкла Маси от его должности Директор гонок F1, но сказал, что хотел бы в полной мере установить, что произошло в Абу-Даби, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения.

Как итог, в феврале 2022, перед новым сезоном Маси был отстранен от своей должности, а его место заняли два судьи и стала использоваться система на подобии VAR в футболе, чтобы сделать гонки «более честными».

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Яс Марина

Гран-при Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2021 году
Скандалы в Формуле-1